Беллвуд (фамилия)
 Беллвуд, Памела (род. 1951) — американская актриса.
 Беллвуд, Питер (род. 1943) — австралийский археолог. (:en:Peter Bellwood)